Weidle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Weidle (1829–1909), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Friedrich Weidle (1808–1876), Person des württembergischen Pietismus
 Jakob Weidle (1670–1740), Winzer und Weingärtner
 Kira Weidle (* 1996), deutsche Skirennläuferin
 Roland Weidle (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Roland Klaus Weidle, deutscher Anglist
 Stefan Weidle (* 1953), deutscher Verleger, siehe Weidle Verlag